Die EBSA-U21-Snookereuropameisterschaft 2023 war ein Snookerturnier das vom 9. bis zum 12. März 2023 im Dolmen Hotel in Qawra, einem Stadtteil des maltesischen San Pawl il-Baħar, zur Ermittlung des U21-Europameisters ausgetragen wurde. Sieger wurde der Schotte Liam Graham, der im Finale den Ukrainer Julian Bojko besiegte und sich so für die Saison 2023/24 der professionellen World Snooker Tour qualifizierte. Das höchste Break gelang dem Engländer Ryan Davies mit 139 Punkten am Stück.

Modus 

Die U21-Europameisterschaft wurde zusammen mit den Herren-Europameisterschaften der anderen Altersklassen im März 2023 im Dolmen Hotel in Qawra, einem Stadtteil des maltesischen San Pawl il-Baħar, ausgetragen. Das Turnier begann am 9. März und dauerte vier Tage. Es nahmen 96 Spieler aus 30 Mitgliedsländern der European Billiards and Snooker Association teil. Das Turnier startete mit einer Gruppenphase bestehend aus 24 Vierer-Gruppen, in denen jeder Spieler einmal gegen jeden seiner Konkurrenten spielte. Am Ende wurde aus den Ergebnissen der Gruppenspiele für jede Gruppe eine Abschlusstabelle errechnet, wobei sich die beiden besten Spieler jeweils für die Finalrunde qualifizierten. Die 48 verbliebenen Spieler wurden zunächst anhand ihrer bisherigen Framedifferenz pro Spiel () in einer Setzliste platziert, die für die Erstellung des Turnierplanes der im K.-o.-System ausgespielten Finalrunde herangezogen wurde. Der Turniersieger erhielt eine Startberechtigung für die nächsten beiden Spielzeiten der professionellen World Snooker Tour, beginnend mit der Saison 2023/24.

Finalrunde 

Die unteren zwei Drittel der Setzliste für die Hauptrunde starteten in der Runde der letzten 48, deren Sieger anschließend auf die übrigen 16 Spieler trafen. Die Finalrunde wurde fast vollständig im Modus Best of 7 Frames gespielt, nur das Endspiel war im Modus Best of 9 Frames angesetzt.

Finale 

Der Schotte Liam Graham besiegte im Finale den früheren ukrainischen Profispieler Julian Bojko mit 5:2. Graham qualifizierte sich damit für die Saisons 2023/24 und 2024/25 der World Snooker Tour.

Century Breaks 

Während des Turnieres spielten sechs Spieler je ein Century Break:

Weblinks 
 Turnierübersicht bei esnooker.pl (englisch)
 Turnier bei CueTracker (englisch)

Einzelnachweise 

2023
U21-Europameisterschaft
Billardturnier in San Pawl il-Baħar